Port William kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Port William (ort i Storbritannien), Skottland, Dumfries and Galloway,

USA 

 Port William, Ohio, ort, Clinton County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar